«Earth» — песня американского рэпера Lil Dicky (David Andrew Burd), вышедшая 19 апреля 2019 года за три дня до празднования Дня Земли (Earth Day). Все доходы от продаж будут переданы экологическому фонду Leonardo DiCaprio Foundation актёра Леонардо Ди Каприо.
В записи приняли участие многие знаменитые музыканты, включая, таких как Джастин Бибер, Ариана Гранде, Холзи, Кэти Перри, Эд Ширан, Майли Сайрус и другие.

История 
9 апреля 2019 года Dicky сообщил в Твиттере о предстоящем на следующей неделе выходе новой песни. Он также указал, что Джастин Бибер будет участвовать в записи в качестве приглашённого соисполнителя на новой песне Lil Dicky. Бибер подтвердил эту коллаборацию в Твиттере несколько дней спустя.

Музыкальное видео 
17 апреля 2019 года вышло превью музыкального видео, а на следующий день состоялся официальный релиз анимационного музыкального клипа. В нём приняли вокальное участие 30 знаменитостей, включая, таких как Джастин Бибер, Ариана Гранде, Шон Мендес, Холзи, Кэти Перри, Эд Ширан, Леонардо Ди Каприо, Майли Сайрус и многие другие. Каждая знаменитость, включая Ди Каприо, Кевин Харт (как Kanye West), Меган Трейнор, баскетболист Джоэл Эмбиид, и Tory Lanez, представляют различные виды животных и растений (например, Бибер в образе бабуина, Холзи как львёнок, а Гранде — зебра, в то время как Ширан — коала, Мендес — носорог, Перри — пони).

Участники записи 
В качестве гостевых вокалистов приняли участие многие знаменитости. Список исполнителей с указанием их ролей в анимационном музыкальном видео:

 Джастин Бибер — бабуин (обезьяна)
 Ариана Гранде — зебра
 Холзи — львёнок
 Zac Brown — корова
 Брендон Ури — свинья
 Хейли Стейнфелд — гриб
 Wiz Khalifa — скунс
 Snoop Dogg — марихуана
 Кевин Харт — Kanye West
 Adam Levine — гриф
 Шон Мендес — носорог
 Чарли Пут — жираф
 Sia — кенгуру
 Майли Сайрус — слон
 Лил Джон — моллюск
 Рита Ора — волк
 Мигель — белка
 Кэти Перри — пони
 Lil Yachty — HPV
 Эд Ширан — коала
 Меган Трейнор — Индия
 Джоэл Эмбиид — Африка
 Tory Lanez — Китай
 Джон Ледженд, Psy, Bad Bunny, Kris Wu во время исполнения «We Love the Earth»
 Backstreet Boys — участники
 Леонардо Ди Каприо в своей роли

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни 2019 года
Песни, спродюсированные Бенни Бланко
Песни о животных
Песни, спродюсированные Cashmere Cat